Velika nagrada Nemčije 1959 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1959. Odvijala se je 2. avgusta 1959.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Tony Brooks
| Ferrari
| 60
| 2:09:31,6
| 1
| 8
|-
! 2
| 6
|  Dan Gurney
| Ferrari
| 60
| + 2,9 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 5
|  Phil Hill
| Ferrari
| 60
| + 1:04,8
| 6
| 4
|-
! 4
| 8
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 59
| +1 krog
| 12
| 3
|-
! 5
| 9
|  Jo Bonnier
| BRM
| 58
| +2 kroga
| 7
| 2
|-
! 6
| 18
|  Ian Burgess
| Cooper-Maserati
| 56
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 7
| 10
|  Harry Schell
| BRM
| 49
| +11 krogov
| 8
|  
|-
! Ods
| 2
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 36
| Prenos
| 9
|  
|-
! Ods
| 11
|  Hans Herrmann
| BRM
| 36
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 3
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
| 23
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 15
| Prenos
| 4
|  
|-
! Ods
| 16
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 10
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 15
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 7
| Diferencial
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Cliff Allison
| Ferrari
| 2
| Sklopka
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  Stirling Moss
| Cooper-Climax
| 1
| Prenos
| 2
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1959
1959